Distrikt Cuenca bezeichnet folgende Distrikte in Peru:

 Distrikt Cuenca (Huancavelica), Distrikt in der Provinz Huancavelica (Region Huancavelica)
 Distrikt Cuenca (Huarochirí), Distrikt in der Provinz Huarochirí (Region Lima)